2003 UA414 est un objet transneptunien, en résonance 2:9 avec Neptune de magnitude absolue 5,0. 

Son diamètre est estimé de , à plus de 500 km, ce qui le qualifie comme candidat au statut de planète naine.

Références 

Planète mineure non numérotée
Planète mineure découverte en 2003
Planète naine potentielle
Objet en résonance 2:9 avec Neptune
Objet céleste découvert par Pan-STARRS